El Museu del Blat i la Pagesia de Cervera és un museu de caràcter etnogràfic que presenta una mostra significativa de la cultura material de les diferents activitats de la vida rural: les estances de la casa i activitats típicament domèstiques, les feines del camp, l'elaboració dels productes, els oficis tradicionals... És una obra inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Edifici fet de carreus, de quatre plantes. A la planta baixa hi ha quatre portes d'arc escarser, cadascuna de les quals està contornejada per una motllura de forma cilíndrica esculpida en la pedra. La primera planta té quatre portes balconeres d'arc escarser, amb barana de ferro forjat, intercalades amb finestres quadrangulars amb ampit. La segona planta és idèntica a la primera i la superior fa funció de golfa.

Àngel 
Esculpit en pedra, forma part del portal de l'antiga església de Sant Joan de Jerusalem.

La figura està asseguda amb el braç estirat, amb gest de sostenir la columna. Els cabells, la cara i tot el cos estan tractats amb molta naturalitat. La posició i la direcció de l'ala dona força moviment. En un dels cantells hi ha fruites.

Dovella 
Pedra en forma de dovella central, esculpida amb un motiu central en forma d'ocell de grans ales, amb les plomes tractades amb força detallisme. Als peus de l'ocell hi ha la data "any 1691" i està tot emmarcat amb una sèrie de fines motllures ondulades.

Història 
Al , aquesta casa va ser adaptada per a una fundació benèfica anomenada d'Antoni Martínez, la qual comprenia una antiga capella que havia format part de la casa de l'orde de l'Hospital de Jerusalem. Aquesta fundació tenia funció d'escola. L'any 1932, després que l'escola hagués passat una època de decadència, tancà les portes, que aviat foren novament obertes per donar accés a la novella institució: el Centre Comarcal de Cultura. A poc a poc es va anant adaptant l'edifici. S'inaugurà la Biblioteca, però després arribà la Guerra Civil i s'aturà tot. Un cop acabada la guerra, Ferran Razquin i Fabregat, erigit president del patronat, organitzà l'entrada de la Institució Cerverina a l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

El Museu és el resultat d'una crida popular promoguda i realitzada el 20 de novembre de 1963 i adreçada a tots els pagesos de la comarca que, en només 10 dies, van reunir més de 600 objectes. Una col·lecció que, amb el temps, s'ha anat ampliant amb noves adquisicions. Forma part del Museu Comarcal de Cervera.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial del museu

Edificis de Cervera
Blat i la Pagesia
Museu Comarcal de Cervera
Entitats de Cervera
Patrimoni monumental de Cervera